Dardasht () é um bairro localizado na parte leste da cidade de Teerã/Teerão, Irã.

Bairros de Teerã